Widawka peut faire référence à:

Hydrologie
 Widawka, un affluent de la Warta, en Pologne

Toponymie
en Pologne
 Widawka, un village de la voïvodie de Łódź